Eenstipslakkenspoormot
 Wilgenslakkenspoormot